Ladonia kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Ladonia (Alabama)
Ladonia (Texas)